Chula Vista, città della California

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Chula Vista – census-designated place della Contea di Cameron, Texas
 Chula Vista – census-designated place della Contea di Maverick, Texas
 Chula Vista – census-designated place della Contea di Zavala, Texas